Forkortelsen MAB kan henvise til flere sider:
 Menneske og biosfære-programmet (Man and the Biosphere Programme) under UNESCO
 Mab (måne) er en af planeten Uranus' måner.
 Marinens Bibliotek (MAB).